Troximon är ett släkte av korgblommiga växter. Troximon ingår i familjen korgblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korgblommiga växter
Troximon

es:Troximon